Dwa rzymskokatolickie kościoły w Poznaniu noszą to wezwanie:
 Kościół św. Józefa i klasztor karmelitów bosych w Poznaniu na Wzgórzu św. Wojciecha
 Kościół św. Józefa w Poznaniu na Szczepankowie